Битва в ущелье Хвар — неудачная засада, организованная афганскими войсками Ашраф-шаха во время его отступления после поражения от персов в битве при Дамгане в узком ущелье Хвар к востоку от Варамина.

Битва 
Готовя засаду, Ашраф-шах скрытно разместил легкую артиллерию и снайперов на высотах над ущельем и оборудовал укрепления в самых узких его местах. Кроме того, он оставил значительную часть кавалерии, чтобы выследить персов, которые могли остаться в живых после нападения из засады. Однако разведчики Надир-шаха сообщили ему о строительстве укреплений в ущелье Хвар. Надир во главе войска обошел ущелье и атаковал афганцев с тыла силами стрелков и при поддержке артиллерии. Атака заставила афганцев бежать, бросив оружие и обоз.

Последствия 
В результате битвы путь в сердце Ирана и на столицу Исфахан для Надир-шаха был открыт. Однако Надир решил пойти более длинным путем, дальше на запад, для пополнения ресурсов. Несмотря на это, афганцы не смогли подготовить оборону Исфахана, и уже очень скоро войска Надир-шаха достигли Мундшахара, города всего в нескольких километрах к северу от самого Исфахана.

Литература 
 Michael Axworthy, The Sword of Persia: Nader Shah, from Tribal Warrior to Conquering Tyrant Hardcover 348 pages (26 July 2006) Publisher: I.B. Tauris Language: English ISBN 1-85043-706-8

Сражения по алфавиту
Сражения державы Сефевидов
Конфликты 1729 года
Сражения Афганистана
Сражения 1729 года